Епископ Кирилл (в миру Дионисий Алексеевич Куницкий; , Киевский уезд,  — , ) — епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии.

Биография 
Родился в 1783 году в семье священника Киевской губернии.

Образование получил в Киевской духовной академии. По окончании академического курса назначен преподавателем духовной академии.

14 февраля 1814 года пострижен в монашество; 22 февраля рукоположен в сан иеродиакона, а 8 марта — во иеромонаха.

В 1815 году назначен соборным иеромонахом Киево-Печерской лавры.

С 15 августа 1819 года — ректор Киевской духовной семинарии, учитель богословия, присутствующий в правлении Киевской духовной академии, а с 22 декабря — присутствующий в Киевской дикастерии (консистории).

С 1823 года — член конференции Киевской духовной академии.

По представлению киевского митрополита Евгения (Болховитинова) возведён 25 января 1824 года в архимандриты без монастыря.

С 3 марта 1824 года — член цензурного комитета при духовной академии.

Осенью 1825 года вызван в Санкт-Петербург на чреду священнослужения и проповеди.

18 августа 1826 года определён настоятелем Киево-Выдубицкого монастыря.

26 ноября 1826 года назначен ректором Киевской духовной академии и профессором богословских наук.

22 декабря 1826 года определён настоятелем Киево-Братского училищного монастыря.

13 мая 1828 года хиротонисан во епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии.

5 января 1835 года уволен на покой.

Скончался 16 апреля 1836 года в Киево-Печерской лавре.

Ссылки 
 

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Киевской духовной академии